Wiesenfeld (Eichsfeld), gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
 Wiesenfeld (Geisa), dorp in de Duitse gemeente Geisa in Thüringen
 Wiesenfeld bei Coburg, gebied in de Duitse gemeente Meeder in Beieren